Mettel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mettel (1903–1966), ein deutscher Bildhauer und Sohn einer bekannten Salzwedeler Steinmetzfamilie
sowie von
 Mettel (Adelsgeschlecht), ein schlesisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Metel
 Metal (Begriffsklärung)